Max Euweplein (Amsterdam)
 Max Euweplein (Haarlem)